Джеймс Стю́арт:
 Стюарт, Джеймс, «Стюарт Афинский» (1713—1788) — британский археолог, архитектор и художник, открыватель античных Афин.
 Стюарт, Джеймс (1934—2013) — ирландский политик, деятель Коммунистической партии Ирландии.
 Стюарт, Джеймс, 1-й герцог Ричмонд (1612—1655) — крупный шотландский и английский аристократ.
 Стюарт, Джеймс, 1-й граф Морей (1531—1570) — крупный шотландский государственный деятель середины XVI века, граф Морей (с 1562 года).
 Стюарт, Джеймс, 5-й лорд-стюард Шотландии (ок. 1243—1309) — 5-й лорд-стюард Шотландии.
 Стюарт, Джеймс, граф Бьюкен (1442—1499) — шотландский барон, 1-й граф Бьюкен (с 1469 года).
 Стюарт, Джеймс, граф Морей (1499—1544) — шотландский барон, граф Морейский (с 1501 года).
 Стюарт, Джеймс, граф Арран (?—1595) — шотландский дворянин, глава правительства Шотландии в 1583—1585 годах, граф Арран (с 1581 года).
 Стюарт, Джеймс, Фозергиллский — внебрачный сын Александра Стюарта, графа Бьюкена, и Мариоты, дочери Эхана.
 Стюарт, Джеймс Мэйтленд (1908—1997) — американский киноактёр, известный под именем Джимми Стюарт.
 Стюарт, Джеймс Патрик (род. 1968) — англо-американский актёр театра, кино и телевидения.
 Стюарт, Джеймс Фрэнсис Эдуард (1688—1766) — претендент на английский престол под именем Якова III и на шотландский под именем Якова VIII.
 Стюарт, Джеймс Юэлл Браун (Джеб) (1833—1864) — американский военный, кавалерист, генерал-майор армии Конфедеративных Штатов Америки.

См. также 
 Джимми Стюарт (значения)
 Денем-Стюарт, Джеймс (1712—1780) — британский экономист.